Pułki ułanów noszące numer „14”:

Wojska Polskiego:
 14 Pułk Ułanów (1831)
 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich (1919-1939)
 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich (1940-1947)

Armii Cesarstwa Niemieckiego:
 14 Pułk Ułanów (2 Hanowerski) – sformowany 10 grudnia 1805; garnizony: Avold i Mörchingen; przydział w 1914: XVI Korpus Armii Niemieckiej

Armii Imperium Rosyjskiego:
 14 Jamburgski Pułk Ułanów (1812-1882) → 41 Jamburgski Pułk Dragonów (1882-1907) → 14 Jamburgski Pułk Dragonów Jej Cesarskiej Wysokości Wielkiej Księżny Marii Aleksandrownej w Pińczowie (1907-1918) zobacz biogram szefa pułku wielkiej księżny Marii Aleksandrownej Romanow (1853-1920)